Termenul Trivium se poate referi la:

 Trivium (formație)
 Trivia